Der Mann mit der Kamera ist der Titel folgender Filme:

 Der Mann mit der Kamera (1929) (Человек с киноаппаратом), russischer Dokumentarfilm von Dsiga Wertow
 Der Mann mit der Kamera (1933) (Picture Snatcher), US-amerikanischer Film von Lloyd Bacon 
 Der Mann mit der Kamera (Fernsehserie) (1958–1960; Man with a Camera), US-amerikanische Fernsehserie